РАТИ

 Российская академия театрального искусства (с 1991)
 Рыбинский авиационный технологический институт (1964—1994)